Papp Péter (1930–1958) válogatott kosárlabdázó
 Papp Péter (1934–) közgazdász
 Papp Péter (1950–) közgazdász, egészségügyi menedzser
 Papp Péter (1973–2022) informatikus, programozó matematikus
 Papp Péter (?–) motorversenyző